Balista – grande macchina d'assedio inventata dai greci e usata soprattutto dai romani

Persone 
 Balista – cognome italiano
 Balista – generale romano meglio noto come Ballista
 Giuseppe Balista – politico italiano

Pagine correlate 

 Ballista (disambigua)